Le mot montanus est originellement le nominatif singulier masculin d'un adjectif latin signifiant « montagneux, montagnard ». Montanus est aussi un cognomen (surnom) de la Rome antique.

Sciences et techniques 
 En taxonomie, le mot montanus est employé comme épithète spécifique ou nom subspécifique pour nommer de nombreuses espèces et sous-espèces animales ou végétales rencontrées en montagne, et dont le genre (biologique) a un nom du genre masculin. Pour les articles consacrés à de telles espèces ou sous-espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Anthroponyme 
 Montanus de Carthage (?-259), disciple de Cyprien de Carthage, est un martyr et saint chrétien, fêté le  en Occident et le  en Orient. 
 Montanus de Phrygie (?-?) est un hérésiarque chrétien du , fondateur du montanisme.
 Guillaume du Mont (1564-1658), dit Montanus, est un auteur ascétique.
 L'ermite Montanus, qui aurait prédit la naissance de Remi de Reims et a donné son nom à Saint-Montan (Ardèche, région Auvergne-Rhône-Alpes, France), est un saint chrétien fêté le  en Occident et le  en Orient.
 Benedictus Arias Montanus (1527-1598) est un orientaliste espagnol.
 Johannes Baptista Montanus (1489-1551) est un médecin et humaniste italien.
 Martin Montanus (après 1537 - après 1566), un poète comique et dramaturge allemand ;
 Spurius Tarpeius Montanus Capitolinus est un homme politique romain, consul en 454

Notes et références

Notes

Références 

Épithète spécifique
Homonymie de nom romain